The Great Giana Sisters — игра в жанре платформера, разработанная Time Warp Productions для Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, MSX2 и Commodore 64. Она выпущена в 1987 году Rainbow Arts.

Игра использовала очень похожие на Super Mario Bros. графическое исполнение и дизайн уровней.

История 
Rainbow Arts под угрозой судебного разбирательства Nintendo была вынуждена отозвать игру из продажи почти сразу после выпуска и отменить выпуск уже разработанной, но ещё не изданной версии для ZX Spectrum. Обложка версии для C64, опубликованной в Великобритании GO! (суб-лейбл US Gold), зашла так далеко, что насмехалась над игрой Nintendo, используя лозунг «The brothers are history» («Братья это прошлое»).

Оригинальные копии игры в настоящее время высоко ценятся коллекционерами видеоигр.

Версия для Spectrum была рассмотрена и упомянута в журналах, но никогда не была коммерчески выпущена.

В 2005 году новая версия под названием просто Giana Sisters была выпущена для мобильных телефонов. Существует также неофициальная фанатская игра под названием Giana’s Return для Windows, GP2X и GP2X Wiz. Порт версии Commodore 64 был сделан для Nintendo DS.

В апреле 2009 года, издатель DTP Entertainment и разработчик Spellbound Interactive, владелец авторских прав на игру, выпустили в Европе новую игру Giana Sisters с обширным графическими обновлениями для Nintendo DS. С тех пор она была выпущена в Австралии. В игре представлены все новые уровни и больше элементов геймплея, обновлённые уровни оригинальной игры могут быть разблокированы.

30 июля 2012 года в службе Kickstarter запущен проект на финансирование продолжения игры под рабочим названием Project Giana от студии Black Forest Games, основанной бывшими разработчиками Spellbound Entertainment. Игра была выпущена в 2012 году под названием Giana Sisters: Twisted Dreams.

Примечания

Ссылки 
 Оригинальная C64-версия онлайн на Java
 Giana Sisters на C64-Wiki
 Giana Sisters DS  — официальный ремейк Commodore 64-версии для Nintendo DS
 Giana Sisters iPod Touch/ iPhone  — официальный ремейк Commodore 64-версии для Apple iPod Touch / iPhone
 Обзор Great Giana Sisters в Your Sinclair
 Обзор Great Giana Sisters  в CRASH
 Great Giana Sisters на AmigaMemo.com — AmigaMuseum

Компьютерные игры, разработанные в Германии
Платформеры
Игры для Amstrad CPC
Игры для Amiga
Игры для iOS
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для Nintendo DS
Игры для MSX2
Игры для J2ME